El nombre de castillo de San Antonio puede designar a las siguientes fortalezas:

 Castillo de San Antonio de Salgar, en el municipio colombiano de Puerto Colombia.
 Castillo de San Antonio de la Eminencia, en el municipio venezolano de Cumaná.
 Castillo de San Antonio, en la localidad española de Fornells.